Список национальных парков Шри-Ланки, управляемых .

См. также

Примечания

Примечания 
  

Шри-Ланка
Национальные парки